RWA eller Rwa kan syfta på: 

 RWA – Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Rwanda
 RWA – IOK:s landskod för Rwanda, se Lista över IOK:s landskoder
 RWA – landskod i ISO 3166-1 för Rwanda   
 Romance Writers of America (RWA) – en nationell ideell förening för genreförfattare
 Rwa Taung – en kulle i Burma